Der Begriff Deanston bezeichnet:
 einen Ort in Schottland, siehe Deanston (Schottland)
 eine Whiskybrennerei, siehe Deanston (Whiskybrennerei)